Corcyra (polis), wat nu de stad Korfoe is
Corcyra (geslacht), een geslacht van vlinders